Figueiredo puede referirse a:

En España 
Figueiredo (Paderne de Allariz), lugar y parroquia del municipio de Paderne de Allariz.
Figueiredo (Boborás), lugar de la parroquia de Pazos de Arenteiro, municipio de Boborás.
Figueiredo (Celanova), lugar de la parroquia de A Veiga, municipio de Celanova.
Figueiredo (Coles), lugar de la parroquia de Melias, municipio de Coles.
Figueiredo (Maside), lugar de la parroquia de Maside, municipio de Maside.
Figueiredo (Orense), lugar de la parroquia de Untes, municipio de Orense.
Figueiredo (Pereiro de Aguiar), lugar de la parroquia de Vilariño, municipio de Pereiro de Aguiar.
Figueiredo (Ribas de Sil), lugar de la parroquia de Piñeira, municipio de Ribas de Sil.
O Figueiredo (Puenteareas), lugar de la parroquia de Ribadetea, municipio de Ponteareas.
O Figueiredo (San Amaro), lugar de la parroquia de Beariz, municipio de San Amaro.
O Figueiredo (Vedra), lugar de la parroquia de A Ponte Ulla, municipio de Vedra.
O Figueiredo (Villamarín), lugar de la parroquia de Villamarín, municipio de Villamarín.

En Portugal 
Figueiredo (Amares), freguesia del concelho de Amares.
Figueiredo (Braga), freguesia del concelho de Braga.
Figueiredo (Guimarães), freguesia del concelho de Guimarães.
Figueiredo (Sertã), freguesia del concelho de Sertã.
Figueiredo das Donas, freguesia del concelho de Vouzela.
Figueiredo de Alva, freguesia del concelho de São Pedro do Sul.

Véase también
Figueirido